БАЗИС-35 — это компактный многоканальный промышленный контроллер.

Разработан и выпускается ЗАО «Экоресурс» (г. Воронеж) с 2001 года.

Контроллер предназначен для логической обработки сигналов от различных датчиков, выдачи команд пуска и/или автоматического останова (блокировки), предупреждения оператора о нарушениях световыми и звуковыми сигналами, управления исполнительными механизмами.

Контроллер выпускается как во взрывозащищенном исполнении, так и в исполнении без взрывозащиты.
Взрывозащищенные исполнения имеют маркировку [Exia]IIC.

Контроллер соответствует требованиям «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» и пригоден для использования в системах противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) компрессоров, насосов и другого технологического оборудования в различных областях промышленности.

Данный контроллер входит в группу базовых контроллеров серии БАЗИС.

Сертификаты и разрешения 
Разрешение ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-39281
Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 51522-99, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99

Исполнения 
Контроллер имеет несколько конструктивных исполнений: 
 БАЗИС-35 и БАЗИС-35.У — исполнения для реализации ПАЗ и сигнализации (отличаются количеством собственных входных и выходных каналов, световых панелей и шириной корпуса);
 БАЗИС-35.УК — исполнение для управления исполнительными механизмами.

Функциональные возможности 
Функциональные возможности исполнений контроллера БАЗИС-35 приведены в следующей таблице.

Технические характеристики 

Технические характеристики контроллера БАЗИС-35 в различных исполнениях приведены в следующей таблице.

Фотографии

Ссылки 
 официальный сайт производителя контроллеров серии БАЗИС (ЗАО «Экоресурс», г. Воронеж)
 Интернет-портал техподдержки пользователей контроллеров серии БАЗИС

См. также 

 описание контроллеров серии БАЗИС
 описание блока регулирования и защиты БАЗИС-12
 описание блока аварийной защиты и сигнализации БАЗИС-21
 промышленный контроллер
 сравнение программируемых реле

Примечания 

Программируемые логические контроллеры